A Polónia participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1994, contando já com 23 participações.

Galeria

Participações 
Legenda

Comentadores e porta-vozes

Prémios

Prémio Barbara Dex

Maestros 

 
Países no Festival Eurovisão da Canção